Maja Savić (1976-), pallamanista montenegrina
 Maja Savić (1993-), pallavolista serba